Perturbación puede referirse a:
 Perturbación, corrección a un modelo utilizada para hallar soluciones matemáticas aproximadas a problemas de Física que no pueden ser resueltos con exactitud.
 Perturbación, suceso puntual que altera el equilibrio en un ecosistema. 
 Perturbación, cambios en la naturaleza de los depósitos aluviales en el tiempo. 
 Perturbación, alteraciones que la órbita de un objeto causa por interacciones gravitatorios con otros cuerpos. 
 Perturbación, codo, conexión, cambio de sección, llama directa, etc. En una chimenea o conducto.
 Perturbaciones del lenguaje.
 Perturbaciones en una transmisión.
 Perturbación ionosférica súbita, fenómeno de ionización de plasma.